Corso ima više značenja:
 Corso, Cuneo
 Corso, Trapani
 Corso, Verona